Клунку́нг () — округ в провинции Бали, Индонезия. Административный центр — Семарапура.

Округ славится своими классическими балийскими картинами, на которых в основном изображаются истории из эпосов Махабхарата или Рамаяна. Этот стиль рисования перешёл из классического стиля фресок балийских дворцов, который также можно увидеть во дворце Клункунг в Семарапуре.

История 

До 1908 года на территории округа располагалось княжество Клункунг.

География 
Округ состоит из земель на острове Бали (около 40 % площади округа), острова Нуса-Пенида и двух маленьких островов прибрежных островов — Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган, которые вместе образуют район Нуса-Пенида.

Административное деление и демография 

Округ делится на 4 района:

Достопримечательности 

 Музей Семараджая
 Дворец Клункунг

Примечания 

Округа провинции Бали